Дэ́вид С. Го́йер, полное имя Дэвид Сэ́мюэль Гойер (, род. 22 декабря 1965 года) — американский кинорежиссёр, киносценарист, кинопродюсер и автор комиксов.

Биография и карьера 
Родился и вырос в городе Анн-Арбор, Мичиган. Еврей. Выпускник Huron High School и Университета Южной Калифорнии. В 1988 году окончил Школу кино и телевидения.

Был студентом сценариста Нельсона Гиддинга в Университете Южной Калифорнии, часто приходил гостем на его лекции. В 1988 году написал и в 1989 продал свой первый сценарий к фильму Ордер на смерть (1990).

Гойер написал несколько сценариев для различных комикс-миров, таких как Доктор Стрэндж, Призрачный гонщик, Бэтмен: Начало, Тёмный рыцарь, Флэш и Блэйд.

На пару с  участвовал в перезапуске комикс-вселенной Justice Society of America в 1999 году.

Осенью 2009 года на канале ABC дебютировал сериал Вспомни, что будет, над которым он работал вместе Брэнноном Брагой. Сериал основан на романе Роберта Сойера под названием Flashforward.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 David Goyer Interview @ PopImage, Oct.01
 David Goyer Interview @ PopImage, Feb 2000
 The Dialogue: An Interview with Screenwriter David Goyer

Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Лауреаты премии «Сатурн» за лучший сценарий